Als Giftgesetz werden oder wurden 

das Chemikaliengesetz (Schweiz) der Schweiz
das Giftgesetz (DDR) der DDR

bezeichnet.